De Grand Prix-wegrace van Spanje 2018 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 6 mei 2018 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Alonso López en Niccolò Antonelli werden allebei één plaats teruggezet omdat zij te vaak de limieten van de baan overschreden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Spanje